Баланта () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Андрес Баланта — колумбійський футболіст
 Дейві Баланта — колумбійський футболіст
 Едер Альварес Баланта — колумбійський футболіст
 Кевін Баланта — колумбійський футболіст